«Історія Єрусалима», або «Єрусалимська історія» — назва декількох історичних творів.

 Historia Hierosolymitana — альтернативна назва хроніки Вільгельма Тірського.
 Historia Hierosolymitana — хроніка монах Роберта.